Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 352e régiment d'artillerie
 352e régiment d'infanterie